Zanè
21991 Zane — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos